Velika nagrada Portugalske 1994 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 25. septembra 1994 na dirkališču Autódromo do Estoril v Estorilu. Zmagal je Damon Hill, drugo mesto je osvojil David Coulthard, tretje pa Mika Häkkinen. Gerhard Berger je osvojil najboljši štartni položaj, Coulthard pa postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
V Lotus se je vrnil Philippe Adams, ki je plačeval za svoj sedež v moštvu. Za Michaela Schumacherja, vodilnega v dirkaškem prvenstvu, je bila to druga in zadnja dirka prepovedi zaradi kazni na dirki za Veliko nagrado Velike Britanije, ponovno ga je zamenjal JJ Lehto.

Kvalifikacije 
Gerhard Berger je osvojil najboljši štartni položaj, drugo štartno mesto je osvojil Damon Hill, v drugo vrsto sta se uvrstila David Coulthard in Mika Häkkinen, do desetega mesta pa so se zvrstili še Jean Alesi, Ukjo Katajama, Martin Brundle, Rubens Barrichello, Heinz-Harald Frentzen in Jos Verstappen.

Dirka 
Na štartu je povedel Berger, sledila pa sta mu oba dirkača Williams-Renaulta, toda vodstvo je trajalo le do osmega kroga, ko je na Ferrariju de tedaj vodilnega Avstrijca odpovedal menjalnik. Coulthard je tako prevzel vodstvo do svojega prvega postanka, ko se je na prvo mesto prebil Alesi. Nato je ob njegovem postanku v boksih za nekaj krogov vodstvo prevzel Barrichello, po koncu prvih postankov pa je bil v vodstvu ponovno Coulthard. Ob prehitevanju zaostalega dirkača za krog ga je odneslo z idealne linije, kar je izkoristil njegov moštveni kolega Hill in se prebil v vodstvo. Hill je zadržal vodstvo do konca in z dvema zmagama izkoristil odsotnost vodilnega v prvenstvu Schumacherja, Coulthard je bil drugi, Häkkinen tretji, Barrichello četrti, točke pa sta osvojila še Verstappen in Brundle.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:20,608
|
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:20,766
| +0,158
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:21,033
| +0,425
|-
! 4
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:21,251
| +0,643
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:21,517
| +0,909
|-
! 6
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:21,590
| +0,982
|-
! 7
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:21,656
| +1,048
|-
! 8
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:21,796
| +1,188
|-
! 9
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:21,921
| +1,313
|-
! 10
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 1:22,000
| +1,392
|-
! 11
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:22,132
| +1,524
|-
! 12
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:22,288
| +1,680
|-
! 13
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:22,294
| +1,686
|-
! 14
| 5
|  Jyrki Järvilehto
| Benetton-Ford
| 1:22,369
| +1,761
|-
! 15
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:22,672
| +2,064
|-
! 16
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:22,756
| +2,148
|-
! 17
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 1:22,885
| +2,277
|-
! 18
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:23,243
| +2,635
|-
! 19
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:23,364
| +2,756
|-
! 20
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:23,408
| +2,800
|-
! 21
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:23,699
| +3,091
|-
! 22
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:24,192
| +3,584
|-
! 23
| 19
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 1:24,438
| +3,830
|-
! 24
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:24,514
| +3,906
|-
! 25
| 11
|  Philippe Adams
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:25,313
| +4,705
|-
! 26
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 1:25,649
| +5,041
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:27,385
| +6,777
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:29,000
| +8,392
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 71
| 1:45:10,165
| 2
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 71
| + 0,603 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 71
| + 20,193 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 71
| + 28,003 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 71
| + 29,385 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 71
| + 52,702 s
| 7
| 1
|-
! 7
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 70
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 70
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 70
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 10
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 70
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 70
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 12
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 69
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 69
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 19
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 69
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 15
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 67
| +4 krogi
| 26
|  
|-
! 16
| 11
|  Philippe Adams
| Lotus-Mugen-Honda
| 67
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! DSQ
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 70
| Diskvalifikacija
| 15
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 61
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jyrki Järvilehto
| Benetton-Ford
| 60
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 54
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 38
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 36
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 31
| Diferencial
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 27
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 26
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 7
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1994
1994